Sascha Weber (Saarbrücken, 23 februari 1988) is een Duits veldrijder.

Zijn beste prestatie op de weg is een vierde plaats in de Sibiu Cycling Tour van 2014.

Veldrijden

Duits veldrijder